Мото Гран-при Катара было 14-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2005 года. Эта гонка прошла с 29 сентября по 1 октября 2005 года на гоночной трассе международного автодрома Лусаил, Доха,Катар.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Катар